Andrej Kotnik – calciatore sloveno
 Ciril Kotnik – diplomatico jugoslavo di nazionalità slovena
 Matic Kotnik – calciatore sloveno
 Slavko Kotnik – ex cestista sloveno